Робітни́ча ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Робітнича вулиця — вулиця в місті Дніпро
 Робітнича вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Робітнича вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Робітнича вулиця — вулиця в місті Калуш.
 Робітнича вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 У місті Київ:
 Робітнича вулиця — вулиця у Святошинському районі;
 Робітнича вулиця — вулиця у Солом'янському районі.
 Робітнича вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Робітнича вулиця — вулиця в місті Львів.
 Робітнича вулиця — вулиця в місті Суми.
 Робітнича вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці